Прогрессивная Словакия () является социал-либеральной, прогрессивной и про-европейской политической партией в Словакии. Основана в 2017 году. Партия была зарегистрирована в Министерстве внутренних дел Словакии 28 ноября 2017 года после подачи 13500 подписей . Первый съезд партии, на котором главой партии был избран , был проведен 20 января 2018 года. На президентских выборах 2019 года победу одержала представительница партии Зузана Чапутова.

Примечания

Ссылки 
 Official website

Политические партии Словакии
Либеральные партии